Waterhouse är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

Personer
 Benjamin Waterhouse, flera skrivna personer
 George Robert Waterhouse (1810–1888), engelsk zoolog
 John William Waterhouse (1849–1917), brittisk målare, prerafaelit
 Keith Waterhouse (1929–2009), brittisk dramatiker, romanförfattare och journalist
 Peter Waterhouse (född 1956), österrikisk författare
 Rupert Waterhouse (1873–1958), engelsk läkare

Annat
 Waterhouse (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning
 Waterhouse-Friderichsens syndrom
 Price Waterhouse, tidigare brittisk internationell revisions och konsultorganisation, ingår idag i Pwc

Geografi
 Waterhouse Bay
 Waterhouse Beach
 Waterhouse Island
 Waterhouse Lake
 Waterhouse Range
 Waterhouse River
 Waterhouse Shaft

 Big Waterhouse Lake
 Little Waterhouse Island
 Little Waterhouse Lake
 Mount Waterhouse, berg i Antarktis
 West Branch Waterhouse River

Se även
 Waterhouses, ort i England

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor